Колобовский переулок — название улиц в Москве.
 1-й Колобовский переулок.
 2-й Колобовский переулок.
 3-й Колобовский переулок.

См. также